Il toponimo Vinica può riferirsi a diverse località:

Vinica, comune della Croazia nella regione di Varaždin
Vinica, comune della Macedonia del Nord
Vinica, comune della Slovacchia nel distretto di Veľký Krtíš